Sergei Borissow ist der Name folgender Personen:

* Sergei Dmitrijewitsch Borissow (* 1985), russischer Eishockeytorwart
 Sergei Wladimirowitsch Borissow (* 1983), russischer Radsportler